Ардмор:

 Ардмор — деревня в Ирландии, находится в графстве Уотерфорд (провинция Манстер).
 Ардмор — частный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Ардмор, штат Алабама, США.
 Ардмор — город в штате Пенсильвания, США.
 Ардмор — нефтегазовое месторождение в Ирландии.